Canam steht für: 
 ein altes Volumenmaß, siehe Canam (Einheit)
 ein Stahlbauunternehmen aus Québec, siehe Groupe Canam

CANAM steht für:
 einen Automobilhersteller mit Unternehmenssitz in Casablanca, siehe Société Automobiles Ménara

Siehe auch:
 Can-Am

Abkürzung